Gisela de Borgonya (duquessa de Baviera) (950 - 1006), filla de Conrad III de Borgonya i Adelaida de Bellay. Muller d'Enric II de Baviera, duc de Baviera
 Gisela de Borgonya (comtessa de Savoia) (1075 - 1133), filla de Guillem I de Borgonya i Estefania de Borgonya. Muller d'Humbert II de Savoia, comte de Savoia